Имра́н Ахмад Хан Ниази (, , ; ) — пакистанский государственный деятель, бывший профессиональный игрок в крикет. Является лидером партии Движение за справедливость. Премьер-министр Пакистана (2018—2022).

Биография 
Имран Хан родился 25 ноября 1952 года в Лахоре, его отец был инженером-строителем. Когда Имрану исполнилось 18 лет, он стал выступать за национальную команду Пакистана по крикету, сыграв первый матч против сборной Англии в 1971 году. После переезда в Англию Имран играл за Оксфордский университет в 1973—1975 годах и стал капитаном команды университета в 1974 году. В 1982 году Имран Хан стал капитаном сборной команды Пакистана по крикету. Он был капитаном команды с 1982 по 1992 год. После того, как основал партию «Движение за справедливость», стал одним из самых популярных политиков Пакистана: на его митинги приходили сотни тысяч человек. Имран Хан также является автором трёх книг: Imran, All-Round View, The Warrior Race.

9 августа 2012 года руководство террористического движения «Техрик-е Талибан Пакистан» заявило, что не знает, как реагировать на планирующиеся акции протеста в Зоне Племён. Руководство пакистанского Талибана взяло перерыв до конца недели, чтобы решить, разрешать митинг в Южном Вазиристане или нет. Представитель Талибана опроверг появившуюся ранее информацию о том, что талибы пришлют террористов-смертников на митинг в Вазиристан, чтобы взорвать Имрана Хана, хотя самого Имрана талибы считают «неверным» за его либеральные взгляды.

Во время протестного марша в ноябре 2022 года Бывший премьер-министр Пакистана получил от трёх до четырёх ранений в ногу.

Премьер-министр Пакистана 
25 июля 2018 года состоялись парламентские выборы, относительную победу на которых одержала созданная Ханом партия «Техрик-е-Инсаф». Она получила 116 мест из 270.

18 августа 2018 года Имран Хан возглавил коалиционное правительство Пакистана, сформированное по итогам выборов. Накануне его кандидатуру поддержали 176 депутатов Национальной ассамблеи (на четыре голоса больше минимально необходимого количества), а его основного соперника Шахбаза Шарифа — 96.

Имран Хан объявил борьбу с коррупцией главным направлением своей политики. Во внешней политике в период его премьерства сохранилась напряженность с Индией и ухудшились отношения с США, которые заморозили военную помощь Пакистану, составлявшую $1,3 млрд в год. При этом улучшились отношения Пакистана с Китаем и Россией.

Отстранение от должности 
8 марта 2022 года оппозиционные партии представили ему вотум недоверия в Секретариат Национальной ассамблеи.

1 апреля 2022 года премьер-министр Имран Хан объявил, что в контексте вотума недоверия ему в Национальном собрании «истеблишмент» предоставил три варианта на выбор, а именно: «отставка, недоверие [голосование] или выборы». 3 апреля в обращении к народу Имран Хан объявил, что посоветовал президенту Пакистана распустить Национальную ассамблею Пакистана. После роспуска Национальной ассамблеи правительством был издан циркуляр о том, что Имран Хан прекращает занимать пост премьер-министра Пакистана. Кульминацией этого стал конституционный кризис, поскольку в соответствии со статьёй 224 (A) Конституции Пакистана действующий премьер-министр продолжает занимать должность премьер-министра на временной основе до тех пор, пока не будет назначен временно исполняющий обязанности премьер-министра.

10 апреля был проведён вотум недоверия, и Имран Хан был отстранён от должности, став первым премьер-министром Пакистана, отстранённым от должности на основании вотума недоверия.

На довыборах 2022 года в парламент Пакистана выдвигался в 8 округах, победил в 7 округах.

В августе 2022 года Имрану Хану было предъявлено обвинение по закону о терроризме. Власти утверждают, что он своими речами запугал полицейских и судей и подорвал мир в стране. Поводом для обвинения стало то, что Имран Хан на митинге критиковал высоких начальников полиции и судью за арест руководителя его штаба Шахбаза Гилла. Он сказал, что полиция пытала Шахбаза Гилла, правительство это отрицает. Сторонники экс-премьера угрожали помешать аресту Имрана Хана.

Имран Хан, со своей стороны, в октябре 2022 года организовал «долгий марш» протеста в Исламабад с требованием распустить парламент и назначить досрочные выборы на более ранний срок, чем предложенный май 2023 года. 3 ноября 2022 года в Вазирабаде по протестующим была открыта стрельба, и Имран Хан был ранен в ногу.

Примечания

Ссылки 

 IMRAN KHAN
 Имран Хан: война против терроризма порождает новых террористов // Евроньюз

Премьер-министры Пакистана
Крикетчики Пакистана
Премьер-министры, вступившие в должность в 2018 году